Бушмен — представитель южноафриканского народа бушмены; либо человек, живущий в буше. Также может означать:

Люди 
  (род. 1973; наст. имя Дуайт Дункан) — ямайский певец.
  (род. 1934) — американская историк.
  (род. 1994) — американская актриса кино и телевидения.
  (род. 1931) — американский историк, академик, профессор Колумбийского университета.
 Бушмен, Фрэнсис (1883—1966) — американский актёр радио, театра, кино и телевидения.
  (1903—1978; наст. имя Ральф Эверли Бушмен) — американский киноактёр.

Прочее 
  — суперзлодей Marvel Comics.

См. также 
 Буш
 Бушман